Эгфрит (ок. 645—685) — король Нортумбрии (670—685).
 Эгфрит (ум. 796) — король Мерсии (796—796).